Тэцу́ро Сими́дзу (; ) — японский кёрлингист.

Играет на позиции третьего.

Достижения 
 : золото (, ), серебро (, , , , , , ), бронза ().
 : золото (?, 2014, , , , , , ), бронза ().
 : бронза (2018, 2020).
 Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу среди юниоров: бронза (2007).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Работает рабочим на металлургическом заводе ().

Холост.

Живёт в Каруидзаве.

Его сестра, Эми Симидзу — тоже кёрлингистка, играла в женской команде скипа Сацуки Фудзисава в 2009—2015, серебряный призёр Тихоокеанско-Азиатского чемпионата 2012.

Начал заниматься кёрлингом в 9 лет.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте команды Consadole Curling
 Профиль на сайте Curling World Cup
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу
Чемпионы Японии по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года